Albert Simonin (1905-1980) – scrittore e sceneggiatore francese
 Brigitte Simonin, pseudonimo di Brigitte Lahaie (1955) – attrice, modella, scrittrice, conduttrice televisiva ed ex attrice pornografica francese
 Pierre-Yves Simonin (1937) – diplomatico svizzero